est un album du compositeur de musique contemporaine et ambient américain Harold Budd et la deuxième collaboration avec Clive Wright, après , sorti en 2009 sous le label Darla Records.

Liste des titres

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Album musical sorti en 2009
Album de Harold Budd